Świnna (gemeente)
 Świnna (Silezië)
 Świnna (Groot-Polen)

Zie ook:
 Świnna Poręba